Николай Иванович Кунаев (23 февраля 1931 — май 2014, Санкт-Петербург) — советский и российский хоровой дирижёр, народный артист РСФСР.

Биография 
Николай Иванович Кунаев родился 23 февраля 1931 года. В 1949 году окончил хоровое училище при Ленинградской академической капелле, а в 1954 году Ленинградскую консерваторию (педагог Е. П. Кудрявцева).

С 1955 года был хормейстером. С 1968 года служил художественным руководителем и главным дирижёром Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, где проработал более 40 лет. С 1962 года был музыкальным руководителем театра им. Ленсовета.

Умер в мае 2014 году в Санкт-Петербурге, урна с прахом захоронена на Большеохтинском кладбище.

Работы в театре 
  — Трёхгрошовая опера Курт Вайль, Бертольт Брехт.

Награды и премии 
 Народный артист РСФСР (1975).

Литература 
 М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. Келдыша. 1973—1982.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Хорового училища имени М. И. Глинки
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Персоналии:Театр им. Ленсовета
Похороненные на Большеохтинском кладбище